Nicholas Monroe e Johan Brunström erano i detentori del titolo, ma hanno scelto di non partecipare insieme Brunström ha fatto coppia con Robert Lindstedt perdendo ai quarti di finale con Thomaz Bellucci e João Souza. Monroe ha fatto coppia con Artem Sitak perdendo in semifinale da Juan Sebastián Cabal e Robert Farah. I colombiani hanno poi perso la finale contro Jérémy Chardy e Łukasz Kubot per 66–7, 6–3, [10–8].

Teste di serie

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (finale)
  Jérémy Chardy /  Łukasz Kubot (campioni)

  Nicholas Monroe /  Artem Sitak (semifinale)
  Johan Brunström /  Robert Lindstedt (quarti di finale)

Wildcard

  Isak Arvidsson /  Markus Eriksson (primo turno)

  Jonathan Mridha /  Fred Simonsson (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 
 

Swedish Open 2015
ATP World Tour 2015